Prieuré (französisch: Propstei) steht für

Klöster in Frankreich
 Prieuré de Ganagobie
 Prieuré de Serrabone
Orte
Laval-le-Prieuré, Gemeinde im Département Doubs, Region Franche-Comté 
Bonnevaux-le-Prieuré, Gemeinde im Département Doubs 
Saint-Jeoire-Prieuré 
weiteres 
Prieuré de Sion, Geheimgesellschaft